Tenisový turnaj na okruhu ATP Pilot Pen Tennis 2008 se konal ve dnech 15. – 23. srpna v americkém New Havenu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 708,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Čtyřhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Pilot Pen Tennis
 Pilot Pen Tennis 2008 - ženy

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ATP Tour 2008
Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2008